Aniara kan syfta på:

 Aniara – svenskt rymdepos Aniara: En revy om människan i tid och rum författat av Harry Martinson, utgivet 1956.

Verk baserade på Aniara
 Aniara (opera) – svensk opera Aniara: En revy om människan i tid och rum med science-fiction-tema av Karl-Birger Blomdahl, uruppförd 1959.
 Aniara (musikalbum) – inspelning med The Swedish Radio Symphony Orchestra från 1985
 Aniara (balett) – balett från 1990 av Rolf Hepp
 31 sånger ur Aniara – musikalbum från 2004 med musik av Carl-Axel Dominique till Aniara av Harry Martinson
 Aniara (musikalbum av Andreas Kleerup) – ett musikalbum från 2012 av Andreas Kleerup
 Aniara (film) – svensk långfilm från 2019, regisserad av Hugo Lilja och Pella Kågerman.

Djur 
 Aniara (släkte) – skalbaggssläkte som enbart omfattar arten Aniara sepulchralis.
 Scopula aniara – fjärilsart först beskriven av Louis Beethoven Prout 1934.
 Dithecodes aniara – fjärilsart först beskriven av Louis Beethoven Prout 1934.
 Lumbrineris aniara – ringmaskart först beskriven av Fauchald 1974.
 Desdemona aniara – ringmaskart först beskriven av Anne D. Hutchings och Murray 1984.

Övrigt 
 Aniarakvartetten – svensk Stockholmsbaserad stråkkvartett bildad 1995.
 Aniarapriset – litteraturpris instiftat av Svensk Biblioteksförening 1974.
 Magasin Aniara – svenskspråkig kortlivad science fiction-tidskrift, utgiven i Estland mellan åren 1994 och 1995.
 M/V Aniara – svenskt biltransportfartyg byggt av Walleniusrederierna 2008.
HD 102956 - stjärna i Stora Björnens stjärnbild som 2019 döptes till Aniara.